Одоевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Костромская область
 Одоевское сельское поселение — входит в Шарьинский район

Липецкая область
 Одоевское сельское поселение — существовавшее до 2011 года сельское поселение, входило в Данковский район